

Sigle 
 Lega anti vivisezione – associazione animalista italiana
 Liechtensteiner Alpenverein – club alpino del Liechtenstein
 Light Armoured Vehicle – variante del veicolo trasporto truppe MOWAG Piranha
 Lymphadenopathy-associated virus – virus associato a linfoadenopatia, vecchia denominazione del virus dell'immunodeficienza umana (HIV)

Codici 
LAV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lalomalava (Samoa Occidentali)
lav – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua lettone

Altro 
 Lav pivo – birra serba prodotta dalla Carlsberg